Lorsque l'Alsace est redevenue française à l'issue de la Première Guerre mondiale en 1919, la plupart des noms des communes sont conservés dans leur version germanophone d'origine. Cependant, certains sont francisés ou connaissent une modification orthographique, les rendant parfois plus proche de la prononciation dialectale (notamment Obernai). Néanmoins, en 1940, les noms francophones sont systématiquement germanisés (La Broque devenant notamment Vorbrück). Cette liste fait état des communes pour lesquelles une différence peut être observée.

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Correspondance des toponymies lorraines en français et en allemand
 Liste des noms français de toponymes germaniques

Correspondance des toponymies
Alsace
Alsace
Liste en rapport avec l'Alsace
Liste en rapport avec l'Allemagne
Toponymie alsacienne